

События 
 5 октября — премьера пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных» во МХАТе, режиссёр Илья Судаков.
 14 октября — вышла в свет детская повесть А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»
 25 ноября — спектакль «Блоха» по одноименной пьесе Евгения Замятина поставлен на сцене ленинградского Большого драматического театра.
 премьера пьесы Константина Тренёва «Любовь Яровая» в московском Малом театре.
 Во Франции создана литературная премия Ренодо.

Премии 
 Гонкуровская премия — Анри Деберли, «Пята Федры».

Книги 
 «Антисексус» — произведение Андрея Платонова.
 «Жизнь термитов» — произведение Мориса Метерлинка.
 «Слёзы Туби» — произведение белорусского писателя Янки Мавра.
 «Замок» — посмертное издание романа Ф. Кафки.

Романы 
 «Белла» — роман Жана Жироду.
 «Брюльбуа» — роман Марселя Эме.
 «Властелин мира» — роман Александра Беляева.
 «Земля Санникова» — научно-фантастический роман писателя Владимира Обручева (первая публикация).
 «Золотой узор» — роман Бориса Зайцева.
 «Капкан» (Mantrap) — роман американского писателя Синклера Льюиса.
 «Кракатит» — фантастический роман Карела Чапека.
 «Кто-то, никто, сто тысяч» — философский роман Луиджи Пиранделло.
 «Лето 1925 года» — роман Ильи Эренбурга.
 «Луд-Туманный» — фантастический роман Миррлиз Хоуп.
 «Машенька» — первый роман русского писателя Владимира Набокова.
 «Московский чудак» — первая часть романа-эпопеи «Москва» Андрея Белого.
 «Остров погибших кораблей» — приключенческий роман советского писателя Александра Беляева.
 «Последний человек из Атлантиды» — роман Александра Беляева.
 «Разгром» — роман советского писателя Александра Фадеева (опубликован в 1927 году).
 «Серебряная ложка» — роман Джона Голсуорси.
 «Современники» — роман Ольги Форш.
 «Солдатская награда» — военный роман Уильяма Фолкнера.
 «Убийство Роджера Экройда» — роман Агаты Кристи.
 «Фиеста (И восходит солнце)» — роман Э. Хемингуэя.
 «Хуан-Тигр» — роман Рамона Переса де Айала.
 «Чёрный аббат» — роман Эдгара Уоллеса.
 «Чёрный охотник» — роман Джеймса Оливера Кервуда.

Повести 
 «Вешние воды» — повесть-пародия Эрнеста Хемингуэя.
 «В стране райской птицы» — повесть белорусского писателя Янка Мавра.
 «Винни-Пух» — детская повесть английского писателя Алана Милна.
 «Клуб убийц букв» — повесть Сигизмунда Кржижановского.
 «Москва и москвичи» — повесть Владимира Гиляровского.
 «РВС» — повесть советского писателя Аркадия Гайдара.
 «Зов Ктулху» — мистическая повесть Говарда Филлипса Лавкрафта, написанная им в августе-сентябре 1926 года и опубликованная в феврале 1928 года.
 «Танцовщица из Идзу» — повесть Ясунари Кавабата.

Малая проза 
 «Белый дикарь» — рассказ Александра Беляева.
 «Гостиница грядущего» — рассказ Гайто Газданова.
 «Донские рассказы» — сборник Михаила Шолохова.
 «Записки юного врача» — цикл рассказов Михаила Булгакова.
 «Икс» — рассказ Евгения Замятина.
 «История Власа — лентяя и лоботряса» — стихотворение Владимира Маяковского.
 «История моей голубятни. Рассказы» — сборник Исаака Бабеля.
 «Конармия» — цикл рассказов Исаака Бабеля.
 «Ни жизнь, ни смерть» — рассказ Александра Беляева.
 «Победитель на деревянной лошадке» — мистический рассказ Дэвида Герберта Лоуренса.
 «Проворство рук» — рассказ Надежды Тэффи.
 «Прохладный воздух» — рассказ Говарда Лавкрафта.
 «Сказка» — рассказ Владимира Набокова.
 «Там, где чисто, светло» — рассказ Эрнеста Хемингуэя.
 «Человек, который не спит» — рассказ Александра Беляева.

Сказки 
 «Принц кролик» — сказка Алана Милна.
 «Принцесса-Несмеяна» — сказка Алана Милна.
 «Путаница» — сказка в стихах Корнея Чуковского.
 «Телефон» — сказка Корнея Чуковского.
 «Федорино горе» — сказка Корнея Чуковского.

Пьесы 
 «Зойкина квартира» — пьеса Михаила Булгакова.
 «Вербное воскресенье» — пьеса Ромена Роллана.
 «Любовь Яровая» — пьеса советского драматурга Константина Тренёва.
 «Собачья колонна» («Kolonne Hund») — пьеса немецкого драматурга Фридриха Вольфа.
 «Эфир» («Äther») — радиопьеса немецкого драматурга Фридриха Вольфа.

Поэзия 
 «Гренада» — одно из самых известных стихотворений советского поэта Михаила Светлова.
 «Дума про Опанаса» — эпическая поэма советского поэта Эдуарда Багрицкого.

Очерки 

 «Испания. Океан. Гаванна. Мексика. Америка» — сборник очерков Владимира Маяковского.

Родившиеся 
 20 февраля — Ричард Мэтисон, американский писатель-фантаст (умер в 2013).
 17 марта — Зигфрид Ленц, немецкий писатель, новеллист, драматург (умер в 2014).
 24 марта — Дарио Фо, итальянский драматург, режиссёр, живописец, Лауреат Нобелевской премии по литературе (1997) (умер в 2016).
 31 марта — Джон Фаулз, английский романист (умер в 2005).
 1 апреля — Энн Маккефри, американская писательница-фантаст, первая женщина, награждённая премиями «Хьюго» и «Небьюла» (умерла в 2011).
 13 апреля — Эгон Вольф, чилийский писатель, поэт, драматург (умер в 2016).
 23 апреля — Джеймс Патрик Данливи, американский писатель (умер в 2017).
 28 апреля — Харпер Ли, американский писательница (умерла в 2016).
 15 мая — Драгомир Асенов, болгарский писатель, драматург. Лауреат Димитровской премии (умер в 1981).
 17 июня — Давид Шахар, израильский писатель (умер в 1997).
 25 июня — Ингеборг Бахман, австрийский писательница (умерла в 1973).
 15 июля — Дрисс Шрайби, марокканский писатель (умер в 2007).
 22 июля — Сергей Алексеевич Баруздин, русский советский писатель (умер в 1991).
 4 августа — Катрин Пейзан, французская писательница, поэтесса, сценарист (умерла в 2020).
 5 августа — Любовь Григорьевна Горлина, переводчица со скандинавских языков (умерла в 2013) .
 24 декабря — Николай Гвозда, русинский поэт (умер в 2010) .

Умершие 
 2 января — Хосе Мануэль Поведа, кубинский поэт и переводчик, один из пионеров «кубинского негризма» (родился в 1888).
 6 февраля — Кэтлин Каффин, английская и австралийская писательница (родилась в 1855)
 9 февраля — Лариса Рейснер, советская писательница (родилась в 1895).
 15 марта — Дмитрий Фурманов, советский прозаик (родился в 1891).
 27 мая –  Валеска фон Бетузи-Гук, немецкая писательница (родилась в 1849).
 1 августа — Ян Каспрович (), польский поэт, драматург, литературный критик, переводчик (родился в 1860).
 15 сентября — Рудольф Эйкен, немецкий писатель и философ (родился в 1846).
 26 ноября — Элишка Красногорская, чешская писательница (родилась в 1847).
 29 декабря — Райнер Мария Рильке, австрийский поэт (родился в 1875).

Примечания